Венди́ Рена́р (; ) — французская футболистка, одна из лучших центральных защитниц в женском футболе, многолетний капитан в клубе «Олимпик Лион» и сборной Франции.

Карьера 
В июле 2006 года Венди Ренар присоединилась к профессиональной французской команде «Олимпик» с города «Лион», и уже к 18 лет смогла стать игроком стартового состава (сезон 2007-08). С сентября 2013 выводит лионский клуб на поле в статусе капитана команды. В составе «Лиона» смогла выиграть 14 раз чемпионат Франции, 9 кубков страны и 8 Лиги чемпионов УЕФА.

Сборная 
Футболистка играла со сборными Франции всех уровней.

В составе юниорской сборной Франции по футболу (до 19 лет) Венди провела 18 матчей, принимала участие в молодежных чемпионатах Европы (до 19 лет) 2008 и 2009 годов. С молодежной сборной Франции до 20 лет Венди провела 7 матчей, в том числе выступала на молодежном чемпионате мира 2008 года.

Впервые за команду взрослой сборной Франции француженка сыграла в 2011 году. Дебютный матч для Венди прошел 2 марта 2011 года против сборной Швейцарии. Начиная с сентября 2013 года Венди Ренар является капитаном команды.

На мировом первенстве 2019 года, который проходил в июне во Франции, Ренар в матче открытия против сборной Южной Кореи забила два мяча и помогла своей команде победить со счётом 4:0. Во втором матче в группе Венди срезала мяч в собственные ворота, Норвегия сравняла счёт, однако француженкам удалось забить второй мяч и победить со счётом 2:1. Ренар отличилась и в третьем матче в группе против Нигерии, принеся победу своей команде 1:0. В четвертьфинале на 81-й минуте отличилась голом в ворота США, однако команда Франции уступила 1:2 и завершила участие в турнире.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Франции (15): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 Обладательница Кубка Франции (9): 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА (8): 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Статистика

Клуб 
Статистика приведена по состоянию на 14 октября 2017.

Сборная 
 Статистика приведена по состоянию на 14 октября 2017

Примечания 

Футболистки Франции
Игроки женской сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»